Петер Либерс (; род.16 апреля 1988 года в Восточном Берлине, ГДР) — немецкий фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Чемпион зимней Универсиады 2015 года, шестикратный чемпион Германии (2009, 2011—2014, 2017). По состоянию на январь 2017 года занимает 65-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Фигурным катанием Петер начал заниматься в 1994 году. В 2002 году он завоевал звание чемпиона Германии среди юниоров. В сезонах 2008/2009 и 2010/2011 стал первым номером сборной Германии по фигурному катанию. Сезон 2010/2011 года является для Петера Либерса наиболее удачным. На чемпионате Европы он занял 11-е место, а на чемпионате мира фигурист впервые попал в произвольную программу, где занял в итоге 15-е место c общим результатом 205.59 балла, установив свой личный рекорд.

В июне 2011 года, на тренировке в Торонто, где он готовил новую произвольную программу, Петер неудачно упал и сломал кресцовую кость. Перелом был настолько сложен, что спортсмену пришлось пропустить начало сезона 2011/2012. Восстановился Питерс только к декабрю 2011 года и принял участие в турнире «NRW Trophy», а в январе 2012 завоевал свой третий национальный чемпионский титул.

На Олимпийских Играх 2014 в командных соревнованиях в короткой программе занял 6-е место. Германия заняла 8-е место по итогам коротких программ и не прошла в финал. В личных соревнованиях занял 5-е место в короткой программе, при этом по технике был третьим. Отставая меньше балла от третьего места, Либерс сохранял шансы на борьбу за медаль, но в произвольной программе допустил падение и ряд помарок, что позволило ему занять только 8-е итоговое место.

Новый предолимпийский сезон начал в декабре. На четвёртом месте он был на турнире в Дортмунде в борьбе за Трофей Северной Рейн-Вестфалии. Через две недели в Берлине на национальном чемпионате он после двухлетнего перерыва вернул себе звание немецкого чемпиона. В начале 2017 года в Торуни на Кубке Нестли Несквик он финишировал вторым, однако на этом он завершил сезон.

Новый олимпийский сезон немецкий фигурист начал в Монреале, где на турнире Autumn Classic International он выступил не совсем удачно и финишировал в десятке. Намного удачнее он выступил в середине октября 2017 года в Ницце, где совсем уверенно завоевал бронзовую медаль на Кубке города. Через две недели в Минске на турнире серии «Челленджер», его вновь преследовала неудача, он замкнул десятку. Очень не удачно он выступил в ноябре в Таллине где финишировал рядом с пьедесталом на городском Кубке. На национальном чемпионате во Франкфурте-на-Майне он финишировал лишь вторым. Однако это дало ему возможность попасть в состав сборной Германии на европейский чемпионат. Во время тренировке в Москве у него обострилась прежняя травма и он был вынужден сняться с соревнований.

Личная жизнь 
Отец Петера, Марио Либерс, выступал в одиночном катании за ГДР в конце 1970-х и является неоднократным призёром чемпионатов страны, в числе первых в истории пытался исполнять тройной аксель, а старший брат Мартин выступает на международном уровне за Германию в одиночном и в парном катании. Его супруга, Дениз Циммерманн — чемпионка Германии среди юниоров 2002 года, серебряный призёр чемпионата Германии 2004. В 2015 году у них родился (1 мая) сын Эмиль.

Помимо фигурного катания Петер Либерс служит в немецкой армии и изучает биотехнологию в Техническом Институте Бойта (Берлин).

Спортивные достижения

Результаты после 2011 года 

 WD — фигурист снялся с соревнований.

Результаты до 2011 года

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года